Эрик Цан, в русскоязычных источниках также встречается написание фамилии Цанг или Тсанг (; род. 14 апреля 1953 года в Гонконге) — гонконгский кинематографист (актёр, режиссёр, сценарист и продюсер) и медиаперсона, в частности, ведущий мероприятий телекомпании TVB. Лауреат ряда профессиональных номинаций и премий за лучшую мужскую роль, по совокупности заслуг в кинематографе Гонконга был также удостоен звезды на гонконгской  и  от правительства Гонконга.

Биография и карьера 
Родился в семье гонконгского государственного служащего Цан Кайвина, выходца из провинции Гуандун. Отец Эрика с 1940 по 1972 год служил в Королевских полицейских силах Гонконга, а также поупрофессионально занимался футболом, тренируя молодёжную команду. В 1976 году Цан Кайвин покинул Гонконг, чтобы избежать судебного преследования по обвинению в коррупции в результате расследования  и прожил остаток жизни на Тайване.

Будущий кинематографист учился в . В молодости (с 16 лет) занимался футболом, но был вынужден уйти из профессионального спорта из-за травмы (продолжая увлекаться футболом на любительском уровне и периодически участвуя в благотворительных матчах в команде звёзд гонконгского шоу-бизнеса).

Начал свою карьеру в шоу-бизнесе в качестве каскадёра. Впервые его появление на экране в эпизодической роли зафиксировано в батальной картине «14 амазонок». Проработав порядка пяти лет в массовке/эпизодах, Цан начинает исполнять и более заметные роли второго плана — первоначально в типовых ролях гангстерских «шестёрок», позднее перенеся основную деятельность на комедию, в том числе «комедию боевых искусств». С 1978 года он начинает заниматься режиссурой (сняв, в частности, две первые части серии «Безумная миссия» и часть фильмов серии «Счастливые Звёзды»), с середины 1980-х — продюсированием. Помимо кинематографа, сотрудничает с телекомпанией TVB в качестве ведущего ряда развлекательных программ, включая  и конкурс «Мисс Гонконг». За свою работу в кино и на телевидении был удостоен ряда номинаций и наград.

Деятельность помимо кинематографического творчества 
Помимо профессиональной деятельности в кинематографе и на телевидении, Эрик Цан активен в общественной деятельности.

Придерживаясь буддизма, он является лидером среди коллег в организации сбора средств для буддийских храмов и мероприятий в Гонконге. В 2014 году он открыто поддержал создание в Китае онлайн-реестра по регистрации доноров, призвав китайских граждан, в первую очередь, молодежь, принять участие в деле спасения жизней других людей, и первым зарегистрировавшись в базе.

Летом 2016 года, после продолжавшегося более 4 суток пожара в гонконгском районе , унесшего жизни нескольких пожарных, Цан стал организатором и одним из лидеров акции в поддержку борцов с огнём «Салют нашим пожарным» в соцсети Facebook среди кинематографистов и других известных деятелей Гонконга.

В качестве признания влияния Эрика Цана на умы сограждан, в начале 2011 года кинематографист был избран делегатом (политическим советником) Народного политического консультативного совета Китая; впрочем, как и ряд других его коллег с такими постами, на большинстве протяжении каденции не показывал особого интереса к реальному участию в совещательном органе при руководстве КНР, что вызвало критику континентальной прессы. Впоследствии было отмечено, что Цан начал фактически принимать участие в политической жизни.

Личная жизнь 
Кинематографист трижды был женат, отец четырёх детей (двух дочерей и двух сыновей). Его старшая дочь от первого брака  (Цзэн Баои) получила известность на Тайване как певица жанра мандопоп, актриса, телеведущая и литератор; сын от второго брака  также пошёл по отцовским стопам, став актёром и режиссёром китайского кино.

Избранная фильмография, номинации и премии за работы

Примечания

Ссылки